Il doppio del St. Petersburg Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Denis Golovanov e Evgenij Kafel'nikov erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Irakli Labadze e Marat Safin.

David Adams e Jared Palmer hanno battuto in finale 7–6 (10–8), 6–3 Labadze e Safin.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 David Adams /  Jared Palmer (campioni)
 Michael Hill /  Leander Paes (primo turno)
 Petr Pála /  David Rikl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2002
ATP Tour 2002